Казахстанско-российская граница — современная государственная граница между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, ранее административно-территориальная граница между Казахской ССР и РСФСР.

Госграница современные очертания приобрела в 1930-е годы, а межгосударственный статус после распада СССР в 1991 году. При этом граница не совпадает с территорией проживания народов региона — русские, казахи, а также другие национальности (немцы, татары, украинцы) проживают по обеим сторонам границы. Это самая длинная в мире непрерывная сухопутная граница между двумя странами — 7598,8 км (граница Канады и США имеет длину 8891 км, но она имеет разрыв между Аляской и континентальными штатами США).

География 
Граница унаследовала своё расположение от границы между Казахской ССР и РСФСР. Протяжённость сухопутной границы — 7598,8 км. Российско-казахстанская граница практически полностью сухопутна (в том числе 5936,1 км собственно по суше, 1516,7 км речной границы, 60 км озёрной границы). Протяжённость морской границы — 85,8 км.

Делимитация границы завершилась в 2005 году. Демаркационные работы ведутся в настоящее время, в данный момент они завершены в местах пересечения границы основными транспортными магистралями.

Несмотря на вступление Казахстана и России в такие экономические организации как Таможенный союз и ЕврАзЭС, в целях безопасности граница остаётся контролируемой и охраняемой. Пересечение границы разрешено только в пунктах пропуска, число которых ограничено. Обязательна процедура паспортного контроля.

 Регионы Российской Федерации, граничащие с Казахстаном:
 
 
 
  (граничит только в одной точке)
 
 
 
 
 
 
 
 

 Регионы Казахстана, граничащие с Российской Федерацией:
 Абайская область

Пункты пропуска 
На границе России и Казахстана расположен 51 пункт пропуска. Из них 20 железнодорожных пунктов пропуска.

30 автомобильных пунктов пропуска.

1 речной пункт пропуска.

Обмен территориями 
13 февраля 2015 года главы Омской области России и Северо-Казахстанской области Казахстана предложили произвести обмен пограничными территориями.

23 февраля 2015 года пресс-секретарь МИД РК прокомментировал, что РФ не обращалась к Совместной казахстанско-российской комиссии по вопросам демаркации государственной границы с таким предложением к Казахстану.

После ликвидации СССР, посёлок Огнеупорный с преобладающим русским населением оказался на территории Карабалыкского района Костанайской области Казахстана. Все его жители имели гражданство России, все коммуникации были подведены со стороны России. Большинство жителей работают в Бускульском карьероуправлении, являющемся филиалом Магнитогорского металлургического комбината.

18 января 2005 года президентами России и Казахстана был подписан межгосударственный договор о делимитации российско-казахстанской границы. 12 января 2006 года в Астане главы государств подписали Протокол об обмене грамотами о ратификации договора. В соответствии с договором, государственная граница была определена таким образом, что посёлок Огнеупорный вошёл в состав Челябинской области. Взамен Казахстану отошёл равновеликий участок степной зоны площадью 520 гектаров из земель Октябрьского района области (между сёлами Курское и Ивангородское Фёдоровского района Костанайской области).

См. также 
 Казахстанско-российские отношения

Примечания

Литература 
 Голунов, С. В. Российско-Казахстанская граница. Проблемы безопасности и международного сотрудничества / Волгоград: Изд-во Волгогр. гос. ун-та, 2005. — 420, [1] с.: карт., табл.; 21 см; ISBN 5-9669-0052-3
 Голунов, С. В.  / Вестник ВолГУ. Серия 4 Вып. 10, 2005.

Ссылки 
 

Границы Казахстана
Границы Российской Федерации
Казахстано-российские отношения
География Астраханской области
География Волгоградской области
География Саратовской области
География Самарской области
География Оренбургской области
География Челябинской области
География Курганской области
География Тюменской области
География Омской области
География Новосибирской области
География Алтайского края
География Республики Алтай